Der Begriff Holzland bezeichnet:

 Thüringer Holzland, Landschaft im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Pfälzisches Holzland, Landschaft des Pfälzerwaldes in Rheinland-Pfalz
 das Erdinger Holzland, Landschaft im Landkreis Erding, Bayern
 Magdeburger Holzland, Landschaft des nordwestlichen Bördeplateaus, Ostfalen
 Holzlandgemeinschaft, christliche Gemeinschaft in Bad Klosterlausnitz im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Siehe auch: